Isla Blanca (Perú) puede referirse a las siguientes islas del Perú:

 Isla Blanca (Áncash): en el departamento de Áncash; 
 Isla Blanca (Ica): en el departamento de Ica.